Standard Instrument Departure, een vastgelegde vliegtuigroute
 MOS Technology SID, of SID-chip, een geluidschip gebruikt in de Commodore CBM-II, Commodore 64 en Commodore 128
 MrSID, een bestandsformaat